L'US Open masculin 2001 est l'édition 2001 de l'US Open qui se déroule à Boston du 6 au . Le tournoi initialement prévu pour  est reporté de plusieurs mois en raison des attentats du 11 septembre 2001. 

David Palmer remporte le titre en battant Jonathon Power en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open

Liens externes 

Masculin 2001
Squash en 2001
Événement sportif à Boston
Sport aux États-Unis en janvier 2002